Wincenta bezeichnet folgende polnische geographische Objekte:
 Wincenta (Kolno), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Wincenta (Fluss), linker Nebenfluss der Pisa, Grenzfluss zwischen den Woiwodschaften Ermland-Masuren und Podlachien